Менин

 Менин — один из основных корейских титулов го.
 Менин — село Южноморавского края Чехии.
 Менин, Изабелла (род. 1996) — бразильская модель.